Burchert ist der Familienname folgender Personen:

 Nico Burchert (* 1987), deutscher Fußballtorwart
 Sascha Burchert (* 1989), deutscher Fußballtorwart
 Wolfgang Burchert (* 1958), deutscher Nuklearmediziner und Hochschullehrer